Osoby noszące nazwisko Badura:
 Henryka Badura (1902–1943) – działaczka ruchu oporu
 Jan Badura (1898–1966) – polski robotnik i działacz robotniczy
 Jan Badura (1907–1975) – piłkarz, reprezentant Polski
 Jerzy Badura (1845–1911) – duchowny ewangelicki, działacz narodowy na Śląsku Cieszyńskim
 Józef Badura (1903–1943) – polski nauczyciel, działacz spółdzielczy i polityk
 Paul Badura-Skoda (1927–2019) – austriacki pianista
 Paweł Badura (1905–1979) – polski hutnik i działacz komunistyczny
 Ryszard Badura (1923–2019) – profesor chirurgii weterynaryjnej
 Wanda Badura-Madej (ur. 1943) – polska psycholog kliniczna
 Zbigniew Badura (ur. 1920) – polski konstruktor lotniczy i szybownik
 Zofia Badura (ur. 1954) – polska poetka
Inne:
 Badura – polska marka obuwnicza